Melchor Cano puede referirse a:
 Melchor Cano (1509-1560), teólogo y religioso español, obispo de Canarias.
 Melchor Cano (sobrino) (1541-1607), religioso (fraile dominico) español, sobrino del anterior.
 Melchor Cano (1794-18??), arquitecto español.